Velika nagrada Nemčije 1968 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 4. avgusta 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 14
| 2:19:03,2
| 6
| 9
|-
! 2
| 3
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 14
| + 4:03,2
| 4
| 6
|-
! 3
| 5
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 14
| + 4:09,4
| 3
| 4
|-
! 4
| 9
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 14
| + 5:55,2
| 1
| 3
|-
! 5
| 4
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 14
| + 6:21,1
| 15
| 2
|-
! 6
| 10
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 14
| + 6:25,0
| 14
| 1
|-
! 7
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 14
| + 6:31,0
| 11
|  
|-
! 8
| 22
|  Piers Courage
| BRM
| 14
| + 7:56,4
| 8
|  
|-
! 9
| 14
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 14
| + 8:13,7
| 10
|  
|-
! 10
| 18
|  Hubert Hahne
| Lola-BMW
| 14
| + 10:11,4
| 18
|  
|-
! 11
| 21
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 13
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 17
|  Kurt Ahrens
| Brabham-Repco
| 13
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 13
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 13
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 14
| 11
|  Richard Attwood
| BRM
| 13
| +1 krog
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Chris Amon
| Ferrari
| 11
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 8
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 6
| Vžig
| 9
|  
|-
! Ods
| 19
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 6
| Puščanje goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 3
| Vžig
| 7
|  
|-
! Ods
| 20
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968